Blayney kan syfta på följande platser:

Australien 

 Blayney (ort), New South Wales, 
 Blayney (region), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar